CUJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Culion (Filippine)